Esca, material preparat per a fer foc qualsevol espurna.
 Esca o Eska, riu de Navarra.
 En l'art de pesca, esquer.